Tit Quinti Ata, poeta còmic romà del .
 Tit Quinti Capitolí Barbat, diversos personatges.
 Tit Quinti Cincinnat Capitolí, diversos personatges.
 Tit Quinti Crispí, cònsol el .
 Tit Quinti Crispí Sulpicià, cònsol el .
 Tit Quinti Escàpula, militar romà del bàndol de Pompeu.
 Tit Quinti Flaminí, diversos personatges.
 Tit Quinti Pennus Capitolí Crispí, cònsol el .
 Tit Quinti Pennus Cincinnat, cònsol el .